Борис Чайковский:
 Чайковский, Борис Александрович (1925—1996) — российский композитор.
 Чайковский, Борис Витальевич (1888—1924) — российский кинорежиссёр.